Marcouville est le nom de deux anciennes communes françaises de l'Eure :
 Marcouville, aujourd'hui intégrée à Bosguérard-de-Marcouville
 Marcouville-en-Vexin également Marcouville, aujourd'hui intégrée à Houville-en-Vexin

 Marcouville est également le nom d'un château de Pontoise qui a donné son nom à un parc et un quartier récent.
 Les Hauts de Marcouville, quartier périphérique de la Ville de Pontoise.

Homonymie de toponyme